Fernando Rodríguez puede referirse a:

 Fernando Rodríguez de Castro "el Castellano" (1125-1185). Señor de la Casa de Castro y de Trujillo, y esposo de Estefanía Alfonso "la Desdichada", Fue el padre de Pedro Fernández de Castro "el Castellano";
 Fernando Rodríguez de Castro (1280-1304), noble gallego, señor de la Casa de Castro y esposo de Violante Sánchez de Castilla. Fue el padre de Pedro Fernández de Castro "el de la Guerra";
 Fernando Rodríguez Ortega, también llamado Fernando, (1987-) futbolista español;
 Fernando Rodríguez Fornos (1884-1951), médico español;
 Fernando Rodríguez Moreno (n/d), político mexicano;
 Fernando Rodríguez Doval (1980-), político mexicano;
 Fernando Rodríguez Trueba (1955-), director de cine español;
 Luis Fernando Rodríguez Lomelí (1978-), político mexicano;
 Fernando de Castro Rodríguez (1896-1967), médico e investigador español.
 Fernando Domingo Rodríguez ("Rata" Rodríguez, 1976-), futbolista argentino